Contrebia steht für:

 Contrebia Belaisca, keltiberische Siedlung in der spanischen Provinz Saragossa
 Contrebia Carbica, keltiberische Siedlung in der spanischen Provinz Cuenca
 Contrebia Leucade, keltiberische Siedlung in der spanischen Region  La Rioja